Михайлово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Нелазского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нелазский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 43 км, до центра муниципального образования Шулмы — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Андогский, Труженик, Крутец.

По переписи 2002 года население — 42 человека (22 мужчины, 20 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 Михайлово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района